Radspieler ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Radspieler (1910–1967), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Joseph Radspieler (1819–1904), Münchner Vergolder, Königlich Bayerischer Hoflieferant für Raumausstattungen sowie Kommunalpolitiker
 Werner Radspieler (1938–2018), Weihbischof im Erzbistum Bamberg